Veliká Ves est un toponyme qui peut désigner :

Veliká Ves, une commune du district de Chomutov, dans la région de Bohême-Centrale ;
 Veliká Ves, une commune du district de Prague-Est, dans la région de Bohême-Centrale.

Homonymie de localités en  Tchéquie